German Masters 1998 — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 8 по 13 декабря 1998 года в Бинген-на-Рейне (Германия). Победителем турнира стал Джон Пэррот, обыгравший в финале Марка Уильямса со счётом 6:4.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 25 000
 Финалист: £ 16 000
 Полуфиналисты: £ 10 000
 Четвертьфиналисты: £ 7 000
 Первый раунд: £ 5 000
 Высший брейк: £ 1 000
 Общий призовой фонд: £ 110 000

Высший брейк 

 130 — Джон Пэррот (полуфинал)

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Джон Пэррот 5:1 Джимми Уайт  
 Стивен Ли 5:1 Энтони Хэмилтон  
 Алан Макманус 5:0 Стив Дэвис  
 Тони Драго 5:0 Питер Эбдон

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

1998 год в снукере
German Open
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце